Sinsöd ist der Ortsname von

 Sinsöd (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Sinsöd (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern